Ferraro es un apellido de origen italiano, que puede estar referido a:

Personas 
 Bruno Ferraro (1952-), también conocido como Bruno Ferraro White, baloncestista peruano, hijo de Gino Ferraro Donada.
 Enrique Ferraro (1970-), también conocido como Enrique Bernardino Ferraro Barr, futbolista uruguayo (ya retirado) que se desempeñaba como delantero, y que compitió en diversos clubes de Uruguay, Chile, Bolivia, y Ecuador.
 Francisco Ferraro (1945-), también conocido como Francisco "Pancho" Ferraro, futbolista argentino (ya retirado) y actualmente entrenador de fútbol.
 Geraldine Ferraro (1935-2011), también conocida como Geraldine Anne "Gerry" Ferraro, política, abogada, y diplomática estadounidense, así como escritora y autobiógrafa, y personaje de la política estadounidense.
 Héctor Ferraro (1910-1954), también conocido como Héctor Esteban Ferraro, actor argentino que incursionó en el cine del siglo XX en Argentina.
 Lucas Ferraro (1977-), también conocido como Mariano Ferraro, actor argentino.